Монреаль 2007 — 8-й международный турнир по шахматам.
Время и место провождения: с 19 по 28 июля в отеле "Хилтон Дабл Три"
Категория: 17-я  
Главный арбитр: Ив Казобон
Контроль: 1 час 30 минут на 40 ходов и 30 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход
Сыграно партий: 45 - 28 побед (18 белым цветом), 17 ничьих.

Участники

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Монреаль 2007
 Монреаль 2007 на ChessPro

Монреаль (шахматный турнир)
Июль 2007 года
2007 год в шахматах
Спорт в Канаде в 2007 году